Selêucia do Tigre — primeira capital do Império Selêucida e uma das grandes cidades da antiguidade, no Tigre

 Selêucia Piéria — cidade-portuária de Antioquia, na foz do Orontes, na Síria

 Selêucia Isaura ou Selêucia sobre o Calicadno ou Selêucia Traqueótida —  atual Silifke, costa sul da Turquia

 Selêucia no Píramo (Seleucia ad Pyramum) — atual Mopsuéstia, na Cilícia

 Selêucia no Meandro (Seleucia ad Maeandrum) ou trales — atual Aidim, no sudoeste da Turquia

 Selêucia (Panfília) — atualmente Bucakşeyhler, província de Antalya, Turquia

 Selêucia Sídera — na Pisídia, hoje em Selef, na província de Isparta, Turquia

 Selêucia em Zeugma — no Eufrates, acima de Zeugma, provavelmente perto de Sırataşlar, província de Şanlıurfa, Turquia

 Selêucia (Sitacene) — do outro lado do Tigre, a partir da mais famosa Selêucia

 Selêucia (Susiane) — antigamente chamada de Soloke, Sele, Sodome e Surak, hoje em Ja Nishin, Irã

 Seleucia ad Belum — futura Seleucópolis, no rio Orontes, na Síria

 Selêucia Sâmula — no lago Merom (agora drenado), em Israel

 Império Selêucida — estado político helenista que existiu após a morte de Alexandre, o Grande da Macedónia

 Tema de Selêucia — subdivisão (tema) do Império Bizantino
 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história